Elk Point – città dell'Alberta (Canada)
 Elk Point – capoluogo della Contea di Union, Dakota del Sud (Stati Uniti d'America)